Leïla Baalbaki (1936-), romancière libanaise.
 Nicolas Baalbaki (1957-), métropolite de l'archidiocèse grec-orthodoxe de Hama depuis 2017.